Lukács är den ungerska stavningen av namnet Lukas.

Personer med efternamnet:
Georg Lukács, marxistisk kulturteoretiker
László Lukács, politiker
Béla Lukács, politiker